Borșa se poate referi la:

 Localități din România:
 Borșa, Bihor (Borostelek)
 Borșa, Cluj (Kolozsborsa), reședința comunei cu același nume
 Borșa, Iași
 Borșa, Maramureș (Borsa)
 Localități din România cu nume compuse:
 Borșa-Cătun, Cluj (Bánffytanya)
 Borșa-Crestaia, Cluj (Keresztaljatelep)
 Râuri
 Râul Borșa

Biografii
 Roland Borșa, voievod al Transilvaniei

Vezi și 
 Borș (dezambiguizare)
 Borșani, Bacău
 Borșan

Toponime românești